Personen
 Bakary Sako (1988), een Malinees voetballer
 Louis Raphaël I Sako (1948), Iraaks geestelijke
 Yugo Sako (1928–2012), Japans filmmaker

Andere
 Sako (plaats), een plaats in Indonesië
 Sako (onderneming), een Finse wapenfabrikant